Ко́рбут — українське й білоруське прізвище, яке походить із центральних районів Великого Князівства Литовського — півдня сучасної Білорусі й півночі сучасної України. Поширене в місцях розселення українців і білорусів. Етимологія цього прізвища походить від імені Корибут, що саме походить від давнього литовського імені Карибутас. У цьому слові поєднано дві основи — , тобто «війна, боротьба», і , тобто «існування, буття, потреба». Є численні форми цього імені й прізвища — Корибутас, Корибут, Карибут, Корибутович, Корбут.

Родоначальником цього прізвища є син Великого князя Литовського і Руського Ольгерда, князь Новгород-Сіверський Корибут-Дмитро Ольгердович, який є рідним братом короля Польщі Владислава Ягайла. Згодом сини Корибута-Дмитра, а саме Сигізмунд та Федір офіційно мали прізвище Корибут. По материнській же лінії Корибут-Дмитро є прапраправнуком короля Русі Данила Галицького, а отже прямим нащадком Ярослава Мудрого, Володимира Великого та далі аж до засновника династії князя Рюрика.

Персоналії 
 Корбут Анатолій Миколайович (* 1947) — український господарник, заслужений будівельник України.
 Корбут Євген Володимирович (1917—1991) — радянський і російський тенісист, тренер.
 Корбут Катерина Валеріївна (* 1985) — російська шахістка
 Корбут Ольга Валентинівна (* 1955) — радянська гімнастка
 Корбут Степан Іванович (1890—1921) — український військовик, Герой Другого Зимового походу
 Караффа-Корбут Софія Петрівна (* 1924 — † 1996) — українська художниця

Див. також Караффа-Корбути — шляхетський рід.

Джерела 
 Сайт «Анализ фамилии»  
 Тер-Саркисянц А. Е., Системы личных имен у народов мира 
 Ванагас А. и др., Словарь литовских фамилий 
 Верас В., У истоков исторической правды 
 Кузавинис К., Савукинас Б., Этимологический словарь литовских личных имен 

Українські прізвища
Білоруські прізвища